Paracytospora är ett släkte av svampar. Paracytospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paracytospora